Берт Уорд (; род. 6 июля 1945, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский телеактёр и гражданский активист. Играл Робина в телевизионном сериале Бэтмен 1960-х годов.

Биография

Детство 
Настоящее имя Берта Уорда — Берт Джон Гервис. Его отец, Берт Старший, был владельцем передвижного ледяного шоу «Рапсодия льда». Когда Берту было два года, его упомянули в прессе как самого молодого профессионального конькобежца в мире.

Он с детства увлекался комиксами, такими как Супермен и Супербой.

В школе Берт занимался футболом, лёгкой атлетикой и реслингом, также Берт был членом шахматного клуба и имел черный пояс по Тэйквандо.

Робин 
В 19 лет Берт прошёл прослушивание на роль Робина в сериал Бэтмен. В этот момент он решил изменить своё имя, так как считал, что его сложно произносить.

В его роль, в отличие от роли Бэтмена Адама Уэста, входило самостоятельное выполнение различных опасных трюков, так как лицо Берта не закрывалось полностью маской.

В разгаре популярности «Бэтмена» Уорд записал несколько песен для сериала. Первые две, «Boy Wonder, I Love You» (автор Фрэнк Заппа) и «Orange Colored Sky» были выпущены как синглы 14 ноября 1966 г. Два других трека, «Teenage Bill of Rights» и «Autumn Love» так и остались неизданными.

В первые месяцы съёмок Уорду платили 350 долларов в неделю. Телесериал длился всего три сезона, вместе 120 эпизодов; по словам Уорда в интервью, это произошло из-за высокой стоимости производства. Он по-прежнему был высоким в рейтингах, но ABC теряла много денег. Позже NBC предложила продлить его на четвёртый сезон, но предложение было отозвано после того, как стало известно, что декорации уничтожены.  Адам Уэст и Берт Уорд повторили свои телероли Бэтмена и Робина в фильме 20th Century Fox «Бэтмен» который был выпущен 30 июля 1966 года.

В 1969 году, через год после отмены «Бэтмена», умерла мать Уэста, что сблизило Берта и Адама. Они много раз воссоединялись на съездах и телевизионных спецвыпусках о воссоединении. После «Бэтмена», Уорд также трижды появлялся с Уэстом в отдельных мультсериалах как «Специальный гость»: один был в эпизоде «Симпсонов» «Large Marge» 2002 года, позже в 2010 году в эпизоде «Back to the Past» «Губки Боба Квадратные Штаны» и в 2013 году в одном из последних эпизодов «Футурамы» «». Уорд оставался другом Уэста до самой его смерти 9 июня 2017 года в возрасте 88 лет. После смерти Адама Берт Уорд стал последним оставшийся в живых членом главного актёрского состава телесериала «Бэтмен».

После «Бэтмена» 
Хотя после окончания сериала Уорду было тяжело находить новые роли, он всё-таки снялся более чем в 30 телевизионных фильмах.

Также Уорд снялся в нескольких проектах-продолжениях сериала, где, воссоединившись с Адамом Вестом, продолжил играть привычную роль Робина («Новые приключения Бэтмена», «Легенды Супергероев» и «И снова Бэтмен!»).

Уорд написал автобиографию «Чудо-ребенок: Моя жизнь в трико», где описывает время, когда он играл Робина.

Защита животных 
В 1994 году Уорд и его жена, Трейси Познер, основали благотворительную организацию Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.. Их работу освещали журнал «People», ASPCA Animal Watch, «Hard Copy», «Inside Edition» и «Entertainment Tonight». Уолд также участвовал в эпизоде программы «Adoption Tales» на канале Animal Planet.

Семья 
Первой женой актёра стала Бонни Линдси — дочь Морта Линдси. Они были женаты в 1965—1967 годах. Их дочь, Лиза Энн Уорд, родилась в 1966 году.

Непродолжительное время Берт Уорд был женат на актрисе Кэти Керш, которую встретил на съёмках «Бэтмена», затем на модели Мариане Таорчии.

С 1989 года актёр женат на Трейси Познер. Их дочь Мелоди Лейн родилась 16 февраля 1991 года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Активисты защиты прав животных